Монти — многозначный термин.

Имя 
Монти () — уменьшительная форма мужского имени Монтгомери. Именно под таким именем известны:
 «Монти Пайтон» — английская комик группа.
 Монтгомери, Бернард Лоу — крупный британский военачальник времён Второй мировой войны, фельдмаршал.

Фамилия 
 Монти, Алоис (; 1839—1909) — итальянский врач, венский директор всеобщей поликлиники.
 Монти, Винченцо (1754—1828) — итальянский поэт и филолог.
 Монти, Витторио (1868—1922) — итальянский композитор, скрипач и дирижёр.
 Монти, Гаэтано Лоренцо (1712—1797) — итальянский ботаник.
 Монти, Дэн (род. 1981) — американский музыкант.
 Монти, Луис (1901—1983) — аргентинский, итальянский футболист.
 Монти, Марио (род. 1943) — итальянский политик, премьер-министр Италии (2011—2013).
 Монти, Мартин Джеймс (1920—2000) — американский лётчик, нацистский коллаборационист.
 Монти, Мишель (1970—2018) — итальянский дзюдоист.
 Монти, Освальдо (род. 1945) — аргентинский хоккеист на траве, двукратный чемпион Панамериканских игр.
 Монти, Рафаэль (1818—1881) — итальянский скульптор, поэт и прозаик.
 Монти, Сильвия (род. 1946) — итальянская актриса.
 Монти, Урбано (1544—1613) — итальянский географ и картограф.
 Монти, Феликс (род. 1938) — аргентинский кинооператор.
 Монти, Эудженио (1928—2003) — итальянский бобслеист, двукратный олимпийский чемпион.

Топонимика 
 Монти — район Рима.
 Монти — район в Португалии.
 Монти — коммуна во Франции, департамент Жер.

См. также 
 Монте (значения)

Примечания